Jordan Weal (né le  à North Vancouver dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 

Le , Weal est échangé par les Flyers de Philadelphie aux Coyotes de l'Arizona en retour du défenseur Jacob Graves et d'un choix de  ronde au repêchage 2019 de la LNH.

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal en retour du centre Michael Chaput.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008 || Pats de Regina || LHOu || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Pats de Regina || LHOu || 65 || 16 || 54 || 70 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Pats de Regina || LHOu || 72 || 35 || 67 || 102 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Pats de Regina || LHOu || 72 || 43 || 53 || 96 || 70 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Monarchs de Manchester || LAH || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Pats de Regina || LHOu || 70 || 41 || 75 || 116 || 36 || 5 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH || 63 || 15 || 18 || 33 || 38 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2013-2014 || Monarchs de Manchester || LAH || 76 || 23 || 47 || 70 || 42 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || Monarchs de Manchester || LAH || 73 || 20 || 49 || 69 || 56 || 19 || 10 || 12 || 22 || 16
|-
| 2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flyers de Philadelphie || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 43 || 15 || 32 || 47 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 23 || 8 || 4 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 69 ||8 ||13 ||21 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 23 ||3 ||6 ||9 ||16 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||19 ||1 ||1 ||2 ||0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 16 || 4 || 6 || 10 || 2 || -|| - ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 49 || 8 || 7 || 15 || 14 || 2|| 0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 34 || 7 || 17 || 24 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 36 || 12 || 18 || 30 || 20 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| 2022-2023 || HK Dinamo Moscou || KHL || 62|| 14|| 29|| 43|| 62|| 6|| 3|| 3|| 6|| 14

| 218 || 32 ||37 || 69 || 56 || 3 ||0 ||0 ||0 ||0

Au niveau international 
Il a représenté le Canada en sélection jeune.

|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6 || 3 || 6 || 9 || 30 || align="left"|
|-
| 2022 ||  align=left| Jeux olympiques || 5 || 3 || 2 || 5 || 6 || align=left|

Trophées et honneurs personnels 
2011-2012 : nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association de l'Est de la LHOu.
2014-2015 :
participe au Match des étoiles de la LAH.
champion de la Coupe Calder avec les Monarchs de Manchester.
remporte le trophée Jack-A.-Butterfield remis au meilleur joueur des séries éliminatoires.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance à North Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pats de Regina
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Choix de repêchage du HK Sotchi
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Flyers de Philadelphie
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du HK Dinamo Moscou